Европейский квалификационный турнир Мирового Гран-при по волейболу 2002 прошёл с 8 по 10 июня 2001 года в Карлсруэ (Германия) с участием четырёх национальных сборных команд. Были разыграны две путёвки на Гран-при-2001. 

Остальные 6 сборных-участниц Гран-при-2002 определялись по результатам мирового рейтинга среди 
команд AVC, NORCECA и CSV. По этому критерию путёвки получили Китай, Япония, Южная Корея, США, Куба и Бразилия.

Команды-участницы европейской квалификации 
Германия, Италия, Россия, Хорватия.

Результаты 
 8—10 июня 2001.  Карлсруэ.

 8 июня: Германия — Хорватия 3:0; Россия — Италия 3:1 (25:17, 23:25, 25:21, 25:20).
 9 июня: Италия — Германия 3:0 (25:22, 25:19, 25:13); Россия — Хорватия 3:0 (25:16, 25:16, 25:21).
 10 июня: Италия — Хорватия 3:2 (25:18, 14:25, 20:25, 25:23, 15:11); Германия — Россия 3:1 (21:25, 25:16, 25:23, 25:21).

Итоги 
По итогам европейской квалификации путёвки на Гран-при 2002 года получили две лучшие команды —  Россия и  Германия.

Сборная России 
 Ольга Поташова, Наталья Морозова, Елена Батухтина, Любовь Шашкова, Наталья Сафронова, Елена Василевская, Екатерина Гамова, Татьяна Грачёва, Инесса Саргсян, Елена Плотникова, Елена Сенникова, Анна Артамонова. Главный тренер — Николай Карполь.

Ссылки 
 Спорт-Экспресс. 13.06.2001
 Альманах Всероссийской федерации волейбола. 2001.

Мировой Гран-при по волейболу
2001 год в волейболе